Voici la liste des planètes mineures numérotées de 332001 à 333000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 332001 à 333000

332001-332100

332101-332200

332201-332300

332301-332400

332401-332500

332501-332600

332601-332700

332701-332800

332801-332900

332901-333000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000